Javier de Viana, écrivain uruguayien
 Javier de Viana, ville en Uruguay